Världsmästerskap i ishockey kan vara:

 Världsmästerskapet i ishockey för damer –  en världsmästerskapstävling i ishockey för damlandslag som anordnas av det internationella ishockeyförbundet sedan 1990
 Världsmästerskapet i ishockey för herrar – en mästerskapstävling i ishockey för herrlandslag som spelades första gången 1920 och spelas årligen sedan 1930 men inga mästerskap 1940–1946
 Juniorvärldsmästerskap i ishockey för herrar
 U18-världsmästerskap i ishockey för flickor
 U18-världsmästerskap i ishockey för pojkar